Rura okładzinowa – rura zapuszczana do otworu wiertniczego, służąca do zabezpieczenia ścian otworu, oraz horyzontów wodnych, ropnych i gazowych.

Posiadają na obu końcach połączenia gwintowe, służące do łączenia rur w kolumnę rur okładzinowych.

Wiertnictwo